Salpe beschreibt:

 Salpen, freischwimmende Meerestiere
 Salpe (Hebamme), eine antike Hebamme